Алесь Дуда́рь или Дуда́р (наст. имя Александр Александрович Дайлидович, ; псевдонимы и криптонимы: Т. Глыбоцкі; Тодар Глыбоцкі; Ал. Д.; Т. Г.; Т. Г-кі; Арцём Яроцкі; 24 декабря 1904 — 29 октября 1937) — белорусский советский поэт, критик, романист, переводчик. Один из организаторов белорусского литературно-художественного объединения «Маладняк». Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 
Родился 24 декабря 1904 года в крестьянской семье в деревне Новосёлки (ныне Петриковский район Гомельской области, Белоруссия).

Во время Первой мировой войны семья выехала в Козлов Тамбовской губернии, а весной 1917 года переехала в Минск, где поэт в 1921 году окончил среднюю школу.

Участвовал в работе передвижного драматического театра — труппы Владислава Голубка. В 1923 году являлся одним из шести поэтов-организаторов первого в Белорусской ССР литературного объединения «Маладняк». В 1924—1925 годах проживал в Полоцке, организовал здесь филиал организации «Маладняк», работал в полоцкой газете «Красный пахарь».

В 1927 году вступил в белорусское литературное объединение «Полымя». В этом же году поступил на лингвистическое отделение педагогического факультета Белорусского государственного университета. По политическим мотивам был вынужден покинуть университет в 1928 году.

Своими статьями «Довольно анекдотов» и «Топтание на месте», опубликованными газетой «Советская Беларусь» в ноябре 1928 года, положил начало т.н. «театральной дискуссии». Проанализировав постановки БДТ-1, критик выступил за национальную самобытность белорусского театра, призвав очистить его от переводных российских пьес, разнообразить украинскими и иностранными, а в первую очередь — собственно белорусскими.

29 марта 1929 года за публикацию стихотворения  («Посекли наш край пополам») арестован и выслан в Смоленск. 22 июня 1930 года давал показания по делу «Союза освобождения Белоруссии».

В 1932 году поэт получает возможность вернуться в Минск, где продолжил занятия литературной деятельностью, сотрудничал с театром оперы и балета. В 1934 году — член СП БССР.

31 октября 1936 года арестован. 28 октября 1937 года приговорён тройкой к расстрелу по обвинению в участии в «антисоветской объединённой шпионско-террористической национал-фашистской организации», на следующий день расстрелян в Пищаловском замке в числе 36 человек казненных в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в застенках замка.

Реабилитирован посмертно 21 сентября 1957 года. Место захоронения неизвестно.

Творчество 
Первые публикации датированы 1921 годом (газета «Савецкая Беларусь»). Представитель пролетарской национальной волны в белорусской советской литературе. Стремился перенести на белорусскую литературную почву образцы классического стихосложения, вместе с тем являлся проводником идей материализма в художественном творчестве, развивал марксистскую критику. Выступал как поэт, прозаик, переводчик, критик.

Библиография

Книги поэзии 
 Сборник стихотворений  («Беларусь бунтарская») (1925)
 Сборник стихотворений  («Солнечными тропами») (1925)
 Сборник стихотворений  («Под солнцем») (1926)
 Сборник стихотворений  («Башня») (1928)
 Поэма  («Шанхайский шёлк») (1926)
 Поэма  («Слуцк») (1935)
 Избранное  («Избранные произведения») (1959)
 Сборник стихотворений и поэм  («Башня») (1984)

Книга прозы 
 Роман  (соавторы А. Александрович, А. Вольный; «Волчата») (1925)
 Сборник рассказов  («Марсельеза») (1927)

Критика 
  (под псевдонимом Т. Глыбоцкий; «Про литературные дела») (1928)

Переводы 
Переводил на белорусский язык с русского, немецкого, французского языков. Были изданы:

 «Избранные стихи» С. Станде (1932)
 повесть «Новая земля» Ф. Гладкова (1932)
 роман «Крылья авиаспирали : производственный роман в 5 частях» В. Кузьмича (1932)
 драма «Вильгельм Тель» Ф. Шиллера (1934)
 комедия «Женитьба Фигаро» П. Бомарше (1936)

Примечания

Литература 
 
 Міхнюк, У. Арыштаваць у высылцы : Дакументальны нарыс пра Алеся Дудара / У. Міхнюк. — Мінск: Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы, 1996. — 150 с.

Ссылки 
 [knihi.com/Ales_Dudar/ Алесь Дударь] в библиотеке «Беларуская Палічка»
 Страница памяти на сайте жертв репрессий // Бессмертный барак  по материалам из дела

Члены Союза писателей СССР
Литературные критики Белоруссии
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения Полымя
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Белорусской ССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1937 году